drie Noord-Amerikaanse soorten uit het geslacht den dennen (Pinus):
 Pinus aristata (stoppelden)
 Pinus balfouriana (vossenstaartden)
 Pinus longaeva (langlevende den)